Athanasiu este un nume de familie românesc, purtat de următoarele persoane notabile:

 Alexandru Athanasiu (n. 1955) - politician român
 Jean Athanasiu (1885-1938) - bariton român
 Ioan Athanasiu (1868-1926) - medic veterinar și fiziolog român
 Ion Atanasiu (1892-1949) - geolog român
 Ion A. Atanasiu (1894-1978) - inginer chimist român

Nume de familie românești